een bestuurlijk graafschap in Wales, zie Ceredigion (graafschap)
 een vroeg Welsh koninkrijk, zie Ceredigion (koninkrijk)